Харсоим — название рек в России:

 Харсоим (приток Вогулки) — в ХМАО
 Харсоим (приток Харъюгана) — в ХМАО
 Харсоим (приток Соби) — в ЯНАО